Richard Pearson est un patronyme porté notamment par :

 Richard Pearson (1961-), un monteur britannique ;
 Richard Pearson (1918-2011), un acteur britannique ;
  (1731-1806), un officier de la Royal Navy, capitaine du HMS Serapis pendant la Révolution américaine ;
  (1938-), un archéologue canadien.